Жан Амері — австрійський письменник, журналіст, кінокритик, есеїст
 Карл Амері — німецький письменник і активіст природоохоронного руху